An dem EHF Beach Handball Champions Cup 2016 nahmen 12 Handball-Vereinsmannschaften teil, die sich in der vorangegangenen Saison in ihren Heimatligen für den Wettbewerb qualifiziert haben. Seit 2014 wird der EHF Beach Handball Champions Cup zum 3. Mal ausgetragen. Der Cup fand wischen dem 3. und 6. November 2016 auf Gran Canaria statt.

Modus 
Gruppenphase: Es gibt zwei Gruppen. In jeder Gruppe spielt jeder gegen jeden ein Hin- oder Rückspiel aus. Die ersten vier jeder Gruppe sind für das Viertelfinale Qualifiziert. Die letzten zwei Mannschaften der beiden Gruppen spielen in der Platzierungsrunde 9–12.

Platzierungsspiele 9–12: Die beiden Letztplatzierten der Gruppenphase spielen gegeneinander um den 11. Platz. Die Zweitletzten spielen um den 9. Platz.

Viertelfinale: Das Viertelfinale wird im K.-o.-System mit einem Spiel gespielt. Der Gewinner jeder Partie ziehen in das Halbfinale ein.

Platzierungsspiele 5–8: Die beiden Letztplatzierten des Viertelfinales spielen gegeneinander um den 7. Platz. Die Zweitletzten spielen um den 5. Platz.

Halbfinale: Das Halbfinale wird im K.-o.-System mit einem Spiel gespielt. Der Gewinner jeder Partie ziehen in das Finale ein und die Verlierer in das Spiel um Platz drei.

Spiel um Platz 3: Das Spiel um Platz 3 wird im K.-o.-System mit einem Spiel gespielt. Der Gewinner der Partie ist dritter.

Finale: Das Finale wird im K.-o.-System mit einem Spiel gespielt. Der Gewinner jeder Partie der Partei ist Sieger des EHF Beach Handball Champions Cup 2016.

Gruppenphase 
Die Auslosung der Gruppenphase fand am 26. September statt.

Gruppe A

Gruppe B 

Anmerkung: Torslada aufgrund des direkten Vergleichs gegen Minden höher platziert.

KO-Runde

Weblinks 
 Website der EHF zum Beach Handball Champions Cup 2016 (englisch)

Einzelnachweise 

Handballveranstaltung 2016
Sportveranstaltung auf Gran Canaria
Beachhandball-Wettbewerb in Spanien
2016
Handball-Europapokal